Gurkenkraut ist die Bezeichnung für folgende Nutzpflanzen:
 Borretsch (Borago officinalis)
 Dill (Anethum graveolens)